Тунха — держава північних муїсків цивілізації чибча-муїсків на території сучасної Колумбії
 Тунха — місто в Колумбії, столиця департаменту Бояка